En mathématiques, l'adjectif « noethérien » est utilisé pour décrire des objets vérifiant la condition de chaîne ascendante ou descendante sur un certain type de sous-objets ; en particulier :
 , un groupe qui vérifie la condition de chaîne ascendante sur les sous-groupes ;
 Anneau noethérien, un anneau qui vérifie la condition de chaîne ascendante sur les idéaux ;
 Module noethérien, un module qui vérifie la condition de chaîne ascendante sur les sous-modules ;
 Espace noethérien, un espace topologique qui vérifie la condition de chaîne descendante sur les fermés ;
 Récurrence noethérienne ou bien fondée ;
 Système de réécriture noethérien ;
 Schéma noethérien.

Voir aussi :
 Emmy Noether, qui fut la première à étudier les conditions de chaîne et dont le terme tire son nom ;
 Anneau artinien (resp. module artinien), un anneau (resp. module) vérifiant la condition de chaîne descendante sur les idéaux (resp. sous-modules).

Vocabulaire des mathématiques